Las siglas SNS se pueden referir a:

 SNS Bank, banco minorista holandés.
 Servicio de Notificación Simple de Amazon (SNS), servicio de notificaciones móviles y mensajes de publicación/suscripción. 
 Servicio de red social (del inglés Social Networking Service), medio de comunicación social que se centra en encontrar gente para relacionarse en línea.
 Servicio Nacional de Salud de Chile que funcionó entre 1952-1979.
 Sistema Nacional de Salud de España
 Sistema de Navegación por Satélite, también GSNS, sistema que utiliza satélites para proporcionar un posicionamiento geoespacial autónomo.
 Sistema nervioso simpático
 Sistema nervioso somático
 Shakugan no Shana
 Shokugeki no Soma
 Slovenská Narodná Strana (Partido Nacional Eslovaco).
 La traducción al español de NHS (National Health Service) del Reino Unido.